Stor-Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Gäddtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (10,4 ha)
Stor-Gäddtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (3,12 ha)
Stor-Gäddtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (11,2 ha)
Stor-Gäddtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Stor-Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stor-Gäddtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3,37 ha)

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn